Familia Șoldea, Șioldea (Sălvan, etc. < Joldea) a fost o familie domnitoare a Moldovei, cunoscută sub numele Joldea.

Se cunosc trei membri importanți ai familiei Joldea pe teritoriul Moldovei (Ioan Joldea  domn, Anchidim Joldea  boier, Teodora Joldea  Sfânta Teodora de la Sihla), iar pe teritoriul Transilvaniei (Basil Șioldea  cărturar și preot, Anchidim Șioldea  colonel de husari al Imperiului Habsburgic).

Familia Joldea (Șioldea) s-a înrudit cu familia Sturza.

Vezi și 
 Joldea
 Listă de nume românești - litera Ș

Familii nobiliare române
Familii din Moldova
Familii din Transilvania
Nume de familie românești